Matteau ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Matteau (* 1994), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Stéphane Matteau (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler